O escrúpulo (do latim, scrupulus, diminutivo de scrupus, pedrinha que se mete no sapato)  é a dúvida ou inquietação da mente causada pela dúvida sobre se algo é bom ou mau, correto ou incorreto, obrigatório ou não obrigatório, verdadeiro ou falso.

O uso comum relaciona-o mais com nojo e náusea, especialmente no que diz respeito à comida.

Geralmente é usado no sentido católico como o pensamento excessivo da consciência de que toda ação leva ao pecado. A consciência escrupulosa é definida, seguindo Santo Afonso, "como aquela que por motivos insignificantes, sem causa ou fundamento razoável, muitas vezes teme o pecado onde de fato ele não existe" (E. GENICOT, I, 46); isso se manifesta tanto no discernimento que antecede a ação quanto, posteriormente, no temor de ter cometido um pecado mortal. Percebeu-se que os escrúpulos sempre se referem a falhas "humanas", como a falta de valores e que não necessariamente se manifesta em todos os campos da moral, pois geralmente afeta setores particulares  se algo é mau ou bom.

Referências

Ligações externas 

 Scruple - Catholic Encyclopedia

Ética
Conceitos religiosos
Teologia moral católica